Штауфенберг може бити:

 Штауфенберг (Хесен), град у округу Гисен, у њемачкој покрајини Хесен.
 Штауфенберг (Доња Саксонија), општина у округу Гетинген, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.